AACU steht für:

 American Association of Clinical Urologists
 Association of American Colleges and Universities

AACU